WWE ist eine US-amerikanische Wrestling-Promotion. Das Unternehmen vergibt mehrere Meisterschaften an professionelle Wrestler und Wrestlerinnen und teilt sein Roster in drei Shows auf Raw, SmackDown und NXT. Alle vier Shows haben eine primäre, sekundäre und Tag-Team-Meisterschaft für männliche Wrestler und eine Einzelmeisterschaft für weibliche Wrestler.

Derzeit gibt es 15 Meisterschaften in der WWE, darunter auch die Undisputed WWE Universal Championship, der wichtigste Titel den die Promotion an männliche Wrestler vergibt. Zurzeit halten 17 Wrestler offiziell Meisterschaften.

Raw

SmackDown

NXT

Siehe auch 
 Liste der WWE-Roster
 Liste der ehemaligen WWE-Meisterschaften

Weblinks 
 Superstars auf wwe.com

Liste (Sportler)
!Titeltrager
WWE-Titeltrager